

Patronyme 

 Dana Perino (née en 1972), femme politique et journaliste américaine ; 
 Georges Perino (1902- ?), entraîneur de football français ; 
 Luc Perino (né en 1947), médecin français.

Voir aussi 
 Perino Model 1908, une mitrailleuse italienne de la Première Guerre mondiale.